4-й сезон ПроТура UCI — велошоссейного сезонного турнира 2008 года.

Обзор сезона

Участники

UCI ProTeams

Регламент

Категории гонок 
 Категория 1 : отсутствовали
 Категория 2 : отсутствовали
 Категория 3 : Тур Даун Андер, Тур Фландрии, Тур Страны Басков, Тур Романдии, Вуэльта Каталонии, Критериум Дофине Либере, Тур Швейцарии, Энеко Тур, Тур Германии и Тур Польши
 Категория 4 : Гент — Вевельгем, Амстел Голд Рейс, Ваттенфаль Классик, Классика Сан-Себастьяна и Гран-при Плуэ

Начисляемые очки 

Итоговые результаты гонки

Победа на прологе и этапе многодневки

Календарь

Итоговый рейтинг 
 Учитывались только гонщики, выступавшие в командах ProTeam. Всего очки набрали 153 гонщика из 27 стран, выступавшие в составах всех 18 команд.
 При равенстве очков гонщики ранжировались сначала по количеству побед, а затем по числу вторых, третьих и так далее мест на гонках и этапах ПроТура.
 Командный рейтинг определялся по двухступенчатой системе. Сначала складывались места на однодневках или время на многодневках трёх лучших гонщиков по результатам каждой гонки. Итоговое ранжирование команд происходило по возрастанию суммы мест или времени. Учитывались только команды ProTeam. Очки получали все команды. Лучшая — 18 очков, худшая — 1 очко. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок.
 Национальный рейтинг определялся путём суммирования рейтинговых очков пяти лучших велогонщиков от страны в индивидуальном рейтинге. При одинаковым количестве очков ранжирование происходило в соответствии с индивидуальным рейтингом.

Индивидуальный

Командный

Национальный

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт UCI (шоссе)